Denna artikel handlar om sonen till prins Joachim som föddes 2009. För hans farfar, drottning Margrethes make och Danmarks regentgemål, se Henrik av Danmark.

Henrik (Henrik Carl Joachim Alain), greve av Monpezat, född 4 maj 2009 i Köpenhamn, är son till prins Joachim och prinsessan Marie av Danmark samt sonson till drottning Margrethe II av Danmark. Henrik är nummer nio i den danska tronföljden efter sin halvbror Felix, greve av Monpezat och före sin syster Athena. Fram till 31 december 2022 var han prins av Danmark.

Biografi 
Henrik föddes den 4 maj 2009 på Rigshospitalet i Köpenhamn som son till prins Joachim och prinsessan Marie av Danmark. Han är således barnbarn till drottning Margrethe II av Danmark och hennes make prins Henrik av Danmark samt barnbarns barnbarn till kung Gustaf VI Adolf av Sverige. Henrik är prins Joachims och prinsessan Maries första gemensamma barn. Den 24 januari 2012 fick prinsen en lillasyster, grevinnan Athena. Prins Joachim har sedan tidigare sönerna Nikolai och Felix från sitt äktenskap med grevinnan Alexandra av Frederiksborg.

Henrik döptes den 26 juli 2009 i Møgeltønders kyrka. Hans fem faddrar är hans "ingifta faster" kronprinsessan Mary av Danmark, hans "halvmorbror" Benjamin Grandet, hans "halvmorbror" Charles Cavallier, Britt Davidsen Siesbye samt Christian Scherfig.

Anfäder

Källor

Externa länkar 

Män
Födda 2009
Danska prinsar
Huset Glücksburg
Levande personer
Huset Laborde de Monpezat